Baria est une orthographe parfois utilisée pour désigner :

 Bariya une ville de l'Inde,
 Bà Rịa une ville du sud du Viêt Nam.